Тупале (, ) — населённый пункт в общине Медведжя Ябланичского округа Республики Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 725 человек (723 албанца и 2 лица неизвестной национальности).

Примечания 

Населённые пункты Сербии